Llista d'asteroides del 124.001 al 125.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 124001–124100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 124101–124200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 124201–124300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 124301–124400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 124401–124500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 124501–124600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 124601–124700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 124701–124800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 124801–124900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 124901–125000 [ modifica]